Crisiidae är en familj av mossdjur som beskrevs av Johnston 1838. Crisiidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Crisiidae finns 80 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Crisiidae